Fehlschlag bezeichnet:

 ein Fiasko oder Misserfolg
 kleine Wehrbauwerke an Kunstgräben, siehe Oberharzer Gräben#Bauart

Siehe auch